Tizi Ouzou steht für folgende geographischen Objekte in Algerien:

 Tizi Ouzou, Stadt
 Tizi Ouzou (Provinz), Provinz
 Tizi Ouzou (Distrikt), Distrikt